Бельмо́н () — французский топоним и фамилия.

Топоним 
 Бельмон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Марна
 Бельмон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Бельмон — коммуна во Франции, департамент Ду
 Бельмон — коммуна во Франции, департамент Жер
 Бельмон — коммуна во Франции, департамент Изер
 Бельмон — коммуна во Франции, департамент Нижний Рейн
 Бельмон — коммуна во Франции, департамент Юра

Фамилия 
 Бельмон, Шарль (1936—2011) — французский актёр, режиссёр и сценарист.

См. также 
 Белмонт